Béarn bzw. Bearn steht für:
 Béarn (Schiff, 1920), französischer Flugzeugträger

Geografie:
 Béarn, alte französische Provinz am Fuß der Pyrenäen
 Béarn (Weinbaugebiet), Weinbaugebiet im Südwesten Frankreichs
 Béarn (Québec), ein Ort in Québec, Kanada

Personen:
 Alexander Gordon Bearn (1923–2009), britisch-amerikanischer Mediziner und Genetiker
 Gaston de Béarn (~1365–1381), Adliger
 Pierre Béarn (1902–2004), französischer Schriftsteller
 René de Galard de Béarn, Marquis de Brassac (1699–1771), französischer Offizier und Komponist des Barock

Siehe auch:
 Liste der Vizegrafen von Béarn